Ingebrigtsen ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ingebrigtsen (* 1977), norwegischer Sänger
 Filip Ingebrigtsen (* 1993), norwegischer Mittelstreckenläufer
 Guri Ingebrigtsen (1952–2020), norwegische Politikerin und Ärztin
 Henrik Ingebrigtsen (* 1991), norwegischer Mittelstreckenläufer
 Jakob Ingebrigtsen (* 2000), norwegischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Odd Emil Ingebrigtsen (* 1964), norwegischer Politiker
 Tommy Ingebrigtsen (* 1977), norwegischer Skispringer